Славгоро́дская епа́рхия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в северо-западной части Алтайского края (в границах Славгородского, Каменского, Баевского, Крутихинского, Панкрушихинского, Тюменцевского, Благовещенского, Завьяловского, Ключевского, Мамонтовского, Михайловского, Родинского, Романовского, Бурлинского, Суетского, Немецкого, Кулундинского, Табунского, Хабарского, Павловского, Ребрихинского и Шелаболихинского райнов). Входит в состав Алтайской митрополии.

Образована 5 мая 2015 года постановлением Священного Синода.

Епископы 
 Всеволод (Понич) (9 июля 2015 — 24 сентября 2021)
 Антоний (Простихин) (с 24 сентября 2021)

Благочиния 
По состоянию на октябрь 2022 года:
 Благовещенское благочиние (благочинный — иерей Александр Кайнов)
 Каменское благочиние (благочинный — протоиерей Николай Гордиенко)
 Мамонтовское благочиние (благочинный — иерей Виталий Скворцов)
 Павловское благочиние (благочинный — протоиерей Александр Липовцев)
 Славгородское благочиние (благочинный — иерей Вадим Воробьев)

Монастыри 
 Богоявленский монастырь (женский; Камень-на-Оби)
 Ксение-Покровский монастырь (женский; Яровое)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Славгородская епархия на сайте Патриархия.ru

Епархии Русской православной церкви
Появились в 2015 году в России